Missouri, pronunțat aproximativ mi-'zu-ri, este un nume propriu de origine nativă nord-americană. Se poate referi la:
 Fluviul Missouri, unul din cei mai mari afluenți ai fluviului Mississippi. 
 Statul Missouri, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. 
 Teritoriul Missouri, teritoriu organizat al Statelor Unite ale Americii din care au fost constituite ulterior alte teritorii organizate, fiind parte (în diferite proporții) a următoarele state ale Uniunii: Arkansas, ambele state Dakota (Dakota de Nord și Dakota de Sud), Iowa, Minnesota, Missouri și Michigan. 
 Taylor, Missouri comunitate neîncorporată, în SUA
 Tribul Missouri, unul din numeroasele triburi care populau teritoriul de azi al SUA înainte de venirea europenilor. 
 Planul Missouri, în engleză Missouri Plan, cunoscut inițial ca [the] Missouri Nonpartisan Court Plan, este o metodă ne-partizană de selecție a judecătorilor folosită azi uzual în 11 din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, precum și în multe țări ale lumii. Multe alte state SUA și țări folosesc variante ale sale.